Mario Lemieux, kanadski hokejist, * 5. oktober 1965, Montreal, Quebec, Kanada.

Lemieux je vso svojo kariero v NHL igral za klub Pittsburgh Penguins, za katere je odigral sedemnajst sezon in katere je kot eden nosilcev igre popeljal do dveh Stanleyevih pokalov. Za kanadsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik zlate medalje, in enem svetovnem hokejskem prvenstvu, kjer je osvojil srebrno medaljo.

Pregled kariere 

|-
| Montreal-Concordia
| QAAA
| 80/81
|
| 47
| 62
| 62
| 124
|
| 127
|
| 3
| 2
| 5
| 7
|
| 8
|-
| Laval Voisins
| QMJHL
| 81/82
|
| 64
| 30
| 66
| 96
|
| 22
| 
| 
|
|
| 
| 
| 
|-
| Laval Voisins
| QMJHL
| 82/83
|
| 66
| 84
| 100
| 184
|
| 76
|
| 12
| 14
| 18
| 32
|
| 18
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 7
| 5
| 5
| 10
| 
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Laval Voisins
| QMJHL
| 83/84
|
| 70
| 133
| 149
| 282
|
| 97
|
| 14
| 29
| 23
| 52
|
| 29
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 84/85
|
| 73
| 43
| 57
| 100
|
| 54
| 
|
|
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 9
| 4
| 6
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 85/86
|
| 79
| 48
| 93
| 141
|
| 43
| 
| 
|
|
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 86/87
|
| 63
| 54
| 53
| 107
|
| 57
| 
| 
|
|
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Kanadski pokal
| 87
|
| 9
| 11
| 7
| 18
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 87/88
|
| 77
| 70
| 98
| 168
|
| 92
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 88/89
|
| 76
| 85
| 114
| 199
|
| 100
|
| 11
| 12
| 7
| 19
|
| 16
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 89/90
|
| 59
| 45
| 78
| 123
|
| 78
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 90/91
|
| 26
| 19
| 26
| 45
|
| 30
|
| 23
| 16
| 28
| 44
|
| 16
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 91/92
|
| 64
| 44
| 87
| 131
|
| 94
|
| 15
| 16
| 18
| 34
|
| 2
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 92/93
|
| 60
| 69
| 91
| 160
|
| 38
|
| 11
| 8
| 10
| 18
|
| 10
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 93/94
|
| 22
| 17
| 20
| 37
|
| 32
|
| 6
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 95/96
|
| 70
| 69
| 92
| 161
|
| 54
|
| 18
| 11
| 16
| 27
|
| 33
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 96/97
|
| 76
| 50
| 72
| 122
|
| 65
|
| 5
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 00/01
|
| 43
| 35
| 41
| 76
|
| 18
|
| 18
| 6
| 11
| 17
|
| 4
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 01/02
|
| 24
| 6
| 25
| 31
|
| 14
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 02
|
| 5
| 2
| 6
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 02/03
|
| 67
| 28
| 63
| 91
|
| 43
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 03/04
|
| 10
| 1
| 8
| 9
|
| 6
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
|-
| Kanada
| Svetovni pokal
| 04
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 05/06
|
| 26
| 7
| 15
| 22
|
| 16
| 
| 
|
| 
| 
| 
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1199
| bgcolor="#7FFF00" |1022
| bgcolor="#7FFF00" |1436
| bgcolor="#7FFF00" |2456
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1184
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |136
| bgcolor="#7FFF00" |121
| bgcolor="#7FFF00" |142
| bgcolor="#7FFF00" |263
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |142
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Kanado
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Pittsburgh Penguins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1984
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Kanadski športni hram slavnih
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Francoski Američani
Prvi izbori nabora lige NHL
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih